Sei unica singolo del 2010 di Gianluca Grignani
 Sei unica singolo del 2010 di Matteo Becucci